von Trapp kan avse personer:

För förebilden till kapten von Trapp i musikalen Sound of Music, se Georg von Trapp
För kaptenens guvernant och senare hustru i musikalen Sound of Music, se Maria von Trapp

Efternamn